115-й чемпионат Гибралтара по футболу () прошёл в 2013 и 2014 годах. Первый чемпионат Гибралтара с участием 8 команд. Чемпионский титул защищал «Линкольн», по итогам сезона став чемпионом в 19-й раз.

Команды 

После сезона 2012/2013 ни одна команда не покинула премьер-дивизион в связи с расширением лиги с 6 до 8 участников. Колледж Европа и Гибралтар Феникс получили право выступать в премьер-дивизионе, заняв 1 и 2 места во втором дивизионе соответственно.

Квалификация в еврокубки 
Это первый сезон чемпионата Гибралтара в качестве полноценного члена УЕФА. Гибралтару было выделено одно место в Лиге Чемпионов, при условии, что квалифицировавшийся клуб получит лицензию УЕФА.

Тренеры, капитаны и спонсоры

Турнирная таблица 

Примечание: Колледж Европа квалифицировался в Лигу Европы УЕФА как финалист кубка Гибралтара по футболу (победителем стал Линкольн).

Источник: uefa.com

Результаты матчей 

  •    •  
Источник: uk.soccerway.com

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры

Рекорды сезона 

 Самая крупная победа хозяев (+15):
 15/02/2014 «Линкольн» 16:1 «Гибралтар Феникс»
 Самая крупная победа гостей (+16):
 08/02/2014 «Гибралтар Феникс» 0:16 «Линкольн»
 Самое большое количество забитых мячей (17):
 15/02/2014 «Линкольн» 16:1 «Гибралтар Феникс»

Стыковой матч

Примечания

Ссылки 
 gibraltarfa.com

Чемпионат Гибралтара по футболу
Гибралтар